

Селище міського типу:
 Білогорівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
Села:
 Білогорівка — Донецька область, Бахмутський район
 Білогорівка — Рівненська область, Дубенський район

 Білогорівка — село Краматорського району Донецької області зняте з обліку рішенням Донецької обласної ради від 24 липня 2008 року

Білогорівка — хутір в Мілеровському районі Ростовської області
 Білогорівка — село в Радищівському районі Ульяновської області